

Cinema 
La mia legge (I, the Jury) – film del 1953 diretto da Harry Essex
Io, la giuria (I, the Jury) – film del 1982 diretto da Richard T. Heffron

Letteratura 
Ti ucciderò (I, the Jury) – romanzo di Mickey Spillane del 1947